Dzeržinsk je ruský název pro:

 Dzeržinsk – město v Nižněnovgorodské oblasti Ruské federace
 Dzeržynsk – dřívější název města Toreck v Doněcké oblasti na Ukrajině
 Dzjaržynsk – město Minské oblasti v Bělorusku